Die Liste der Landschaftsschutzgebiete im Kreis Coesfeld enthält die Landschaftsschutzgebiete des Kreises Coesfeld in Nordrhein-Westfalen.

Weblinks 

 Datenquelle, Datei CDDA_v12_csv.zip, Stand Oktober 2014.

Coesfeld
Geographie (Kreis Coesfeld)